Le Championnat du Portugal de football 1980-1981 est la  de la compétition qui voit le sacre du Benfica Lisbonne.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur portugais Nené, qui inscrit 20 buts en faveur du Benfica Lisbonne.

Classement 

|}

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal